Cantonul Aubigny-en-Artois este un canton din arondismentul Arras, departamentul Pas-de-Calais, regiunea Nord-Pas-de-Calais, Franța.

Comune 

|-
| Agnières || align="right" | 150 || align="right" | 62690 || align="right" | 62012
|-
| Ambrines || align="right" | 169 || align="right" | 62127 || align="right" | 62027
|-
| Aubigny-en-Artois || align="right" | 1 360 || align="right" | 62690 || align="right" | 62045
|-
| Averdoingt || align="right" | 251 || align="right" | 62127 || align="right" | 62061
|-
| Bailleul-aux-Cornailles || align="right" | 232 || align="right" | 62127 || align="right" | 62070
|-
| Bajus || align="right" | 273 || align="right" | 62150 || align="right" | 62077
|-
| Berles-Monchel || align="right" | 440 || align="right" | 62690 || align="right" | 62113
|-
| Béthonsart || align="right" | 131 || align="right" | 62690 || align="right" | 62118
|-
| Cambligneul || align="right" | 323 || align="right" | 62690 || align="right" | 62198
|-
| Camblain-l'Abbé || align="right" | 653 || align="right" | 62690 || align="right" | 62199
|-
| Capelle-Fermont || align="right" | 127 || align="right" | 62690 || align="right" | 62211
|-
| Chelers || align="right" | 258 || align="right" | 62127 || align="right" | 62221
|-
| La Comté || align="right" | 783 || align="right" | 62150 || align="right" | 62232
|-
| Frévillers || align="right" | 253 || align="right" | 62127 || align="right" | 62362
|-
| Frévin-Capelle || align="right" | 434 || align="right" | 62690 || align="right" | 62363
|-
| Gouy-en-Ternois || align="right" | 150 || align="right" | 62127 || align="right" | 62381
|-
| Hermaville || align="right" | 455 || align="right" | 62690 || align="right" | 62438
|-
| Izel-lès-Hameau || align="right" | 668 || align="right" | 62690 || align="right" | 62477
|-
| Magnicourt-en-Comte || align="right" | 553 || align="right" | 62127 || align="right" | 62536
|-
| Maizières || align="right" | 177 || align="right" | 62127 || align="right" | 62542
|-
| Mingoval || align="right" | 208 || align="right" | 62690 || align="right" | 62574
|-
| Monchy-Breton || align="right" | 389 || align="right" | 62127 || align="right" | 62580
|-
| Penin || align="right" | 356 || align="right" | 62127 || align="right" | 62651
|-
| Savy-Berlette || align="right" | 854 || align="right" | 62690 || align="right" | 62785
|-
| La Thieuloye || align="right" | 361 || align="right" | 62130 || align="right" | 62813
|-
| Tilloy-lès-Hermaville || align="right" | 178 || align="right" | 62690 || align="right" | 62816
|-
| Tincques || align="right" | 811 || align="right" | 62127 || align="right" | 62820
|-
| Villers-Brûlin || align="right" | 300 || align="right" | 62690 || align="right" | 62856
|-
| Villers-Châtel || align="right" | 123 || align="right" | 62690 || align="right" | 62857
|-
| Villers-Sir-Simon || align="right" | 121 || align="right" | 62127 || align="right" | 62860
|}
 
 

Cantoane în Pas-de-Calais